Fear in the Night ist der englische Originaltitel folgender Filme:
 Angst in der Nacht, US-amerikanischer Film noir von 1946
 The Fear – Angst in der Nacht, britischer Horror-Thriller von 1972